Николай Павлович Селиванов (родился 1 января 1936 года) — российский учёный, профессор (1986). Академик Международной и Российской инженерных академий. Академик РАЕН (1997). Вице-президент Российской инженерной академии. Вице-президент РАЕН. Президент Фонда изобретательской деятельности РИА. Член Высшего инженерного совета РФ (2005).

Обучение 
Николай Павлович окончил в 1958 году Воронежский инженерно-строительный институт, а в 1985 стал доктором технических наук.В 1953 году окончил среднюю школу № 61 станции Графская,связь с учениками которой поддерживает до сих пор.Материалы о знаменитом выпускнике собраны в музее истории поселка,находящемся в школе.

Участие в реализации космических программ 
 Разработка лунных обитаемых сооружений.
 Испытательные полеты в режиме воспроизведения лунной гравитации.
 Авиационно-парашютные экспедиции на Северный полюс и в Антарктиду.
 В полярных экспедициях решал проблемы совершенствования авиапарашютной технологии доставки грузов в неосвоенные районы, использования природной энергии Солнца, ветра, других возобновляемых источников.

Разработки долговременных лунных баз 
 Создал энергетическую концепцию и антропоэкологические основы космической архитектуры обитаемых объектов (1975—1983).
 Выявил эффект энергетической индифферентности полных множеств тел космических сооружений в направленном поле излучений (1975—1976).
 Ввёл в строительную физику стационарных объектов критерий лучистого теплообмена в поле высокотемпературного излучения и выявил классы тел с критерием лучистого теплообмена, равного, большего или меньшего критерия А. Ч. Т.(абсолютно чёрное тело).
 Дал определение абсолютно серых тел.
 Выявил эффект всплытия в реголите модульных сооружений в результате эксплуатационных вибраций и запатентовал конструктивную систему биологической защиты модулей лунных сооружений, наделенную функцией защиты от всплытия в лунном грунте.
 Разработал и запатентовал конструкцию модульного лунного сооружения, компактные конструктивные системы перекрытий и переборок многосекционных космических модулей, наделенные функцией СЖО (системы жизнеобеспечения) при аварийной разгерметизации (метеоритом) одной или нескольких секций модуля, предложил конструктивную систему андрогинных стыков космических модулей.
 Разработал бионический принцип энергетической адаптации космических сооружений и вахтовых инопланетных поселений и конструктивные системы трансформируемых объектов с оптимально регулируемым в диапазоне космической амплитуды температур «лунный день — лунная ночь» (от +140 до 160 ·С) теплозащитой и радиационным балансом.
 Разработал принцип селективной фильтрации светопрозрачными ограждениями солнечных космических излучений (СКИ) с понижением интенсивности опасных для биологических объектов высокочастотных участков электромагнитного спектра, включая УФ-диапазон, до экологически безопасного для космонавтов-землян уровня и запатентовал конструкции светопроемов лунных сооружений с биологической защитой аналогичной, создаваемой атмосферой Земли.
 Разработал системы высокоотражающих непрозрачных солнцезащитных экранов с критерием лучистого теплообмена с близкими к абсолютно чёрному телу.
 Разработал систему энергетической фильтрации и концентрированной подачи в помещения заглубленных лунных сооружений непреобразованного солнечного света.
 Автор ряда научно-демонстрационных приборов для моделирования солнечной инсоляции: земных, лунных и марсианских инсолоскопов, принципиально разработал конструктивные решения приборов, моделирующих взаимные пространственные эволюции систем космических объектов «Земля-Луна» и «Луна-Земля», приборов, моделирующих смены фаз Луны, систему «Земля-Звездное небо», демонстрационные модели Галактики.
 Разработал приборы и методы определения альбедо объектов с нерегулярными характеристиками отражающей поверхности.

Иные достижения 
 Специалист в области правоприменения законодательных норм, связанных с реализацией патентного права на стадии создания и использования интеллектуальной собственности. Главные научные интересы лежат в областях знаний: гелиоэнергетика; строительство; летательные аппараты с переменной сплавной силой; волновые движители и средства передвижения в различных средах, изобретательская деятельность.
 Теоретически и практически разработал и развил новые направления в прикладной энергетике — строительные гелиокомплексы, ветроэнергоактивные и солнечные энергоактивные здания.
 Сформулировал основные положения критериальной теории бесконечных поверхностей и варианты её инженерной интерпретации в различных областях техники.
 Автор более 900 изобретений, в том числе частично реализованных при восстановлении несущих колонн Колонного зала Дома союзов, создании велотрека в Крылатском, Факельного олимпийского комплекса в Лужниках (1980), реконструкции транспортного комплекса г. Москвы (1998—2002); десантировании грузов и техники на дрейфующие станции «Северный полюс» (1983—1986); производстве фторопластов (1995), в технологиях добычи и обогащения полиметаллических руд и нерудных ископаемых, металлургии, машиностроении, способах получения материалов на основе фтористых и азотосодержащих соединений; в технологиях получения, переработки и хранения пищевых продуктов. Награждён медалями.

Ссылки 
 Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. Энциклопедия серии "Гуманистика". — Селиванов, Николай Павлович

Доктора технических наук